Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 40-es, továbbá 40A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 40-es villamos (Budapest)megszűnt
 40A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 40-es villamos (Bécs)